

Geografia 
 Regno Unito
Millington – parrocchia civile del Cheshire
Millington – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Millington – villaggio della Contea di Kendall, Illinois
Millington – città della Contea di Kent, Maryland 
Millington – villaggio della Contea di Tuscola, Michigan
Millington – città della Contea di Shelby, Tennessee

Informatica 
Millington – microprocessore Intel